Olimpiada Española de Biología, fase estatal a Espanya de l'Olimpíada Internacional de Biologia
 Oficina Europea de Patents (del seu nom en francès Office Européen des Brevets), organisme encarregat de la concessió de patents vàlides a 32 països d'Europa
 Open eBook, format de llibre digital basat en el llenguatge XML